Crist ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Crist (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 George B. Crist (* 1931), US-amerikanischer Marine-Corps-Offizier
 Gille Críst, 3. Earl of Angus, schottischer Adeliger
 Henry Crist (1764–1844), US-amerikanischer Politiker
 John Crist (* 1954), US-amerikanischer Leichtathlet
 Judith Crist (1922–2012), US-amerikanische Journalistin und Filmkritikerin
 Myndy Crist (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Ray Crist (1900–2005), US-amerikanischer Chemiker

Crist bezeichnet:

 Crist-Werft, Werft in Gdynia, Polen

Siehe auch:
 Christ (Begriffsklärung)
 Krist